wódka – wysokoprocentowy napój alkoholowy

Miejscowości w Polsce 
 Wódka – wieś w woj. łódzkim w pow. łódzkim wschodnim w gminie Nowosolna
 Wódka – wieś w woj. opolskim w pow. głubczyckim w gminie Branice
 Zimna Wódka – wieś w województwie opolskim w pow. strzeleckim w gminie Ujazd
 Wódka – dawna nazwa osady Witków

Osoby o nazwisku Wódka 
 Anna Wódka-Janikowska (ur. 1950) – polska skrzypaczka, pedagożka
 Bogusław Wódka (ur. 1947) – polski pianista, pedagog
  (ur. 1981) – polski politolog
 Tadeusz Wódka (1933–2015) – polski technolog polimerów

Inne 
 Wódka – tytuł utworu muzycznego zespołu Kult z płyty Posłuchaj to do Ciebie
 Wódka – jezioro w Polsce w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Kępice

Przypisy